Sant'Andronico di Pannonia (I secolo), un discepolo (uno dei Settanta discepoli secondo la tradizione ortodossa) citato nella Lettera di San Paolo ai Romani al 16,7, celebrato il 17 maggio
Sant'Andronico di Tarso in Cilicia (304 circa), martire sotto Diocleziano, celebrato l'11 ottobre
 Sant'Andronico d'Egitto (V secolo), asceta in Egitto, celebrato il 9 ottobre
 Sant'Andronico abate di Mosca (XIV secolo); un discepolo di San Sergio di Radonež, venerato come santo dalla Chiesa ortodossa russa